

Артемово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Артемово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область